Margarethe von Braunschweig-Lüneburg (auch Margareta, Margarete, Margaretha) ist der Name folgender Personen:

* Margarethe von Braunschweig-Lüneburg auch Margaretha von Braunschweig-Lüneburg (1573–1643), Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg durch Heirat Herzogin von Sachsen-Coburg
 Margarete von Braunschweig-Lüneburg (1442–1512), Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg und durch Heirat Herzogin von Mecklenburg-Stargard
 Margarete von Sachsen (1469–1528), Prinzessin aus der ernestinischen Linie des Hauses Wettin und durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Lüneburg